Frühlingsgefühle steht für:
 Frühlingsgefühle, die Wirkung des Frühling auf den Menschen
 Frühlingsgefühle (2013), deutscher Fernsehfilm ZDF (2013)